

Cinéma et télévision
 China Lake est un court métrage américain réalisé par Robert Harmon en 1983.
 China Lake est un film américain réalisé par Dieter Weihl en 1989.
 China Lake est un court métrage américain réalisé par Roman Bostick en 2008.
 The China Lake Murders est un téléfilm américain réalisé par Alan Metzger en 1990.

Divers
 Naval Air Weapons Station China Lake, plus connu sous le nom de Chine Lake, est un complexe militaire des forces armées des États-Unis dépendant de l'United States Navy situé en Californie.
 Le China Lake NATIC est un lance-grenades développé par la division des projets spéciaux du complexe militaire suscité.